Едлинка () — село и одноимённая община в районе Бардеёв Прешовского края Словакии. В письменных источниках начинает упоминаться с 1567 года.

География 
Село расположено в северной части края, вблизи государственной границы с Польшей, к северу от автодороги . Абсолютная высота — 408 метров над уровнем моря. Площадь муниципалитета составляет 4,56 км².

Население 
По данным последней официальной переписи 2011 года, численность населения Едлинки составляла 87 человек.
Динамика численности населения общины по годам:

Достопримечательности 
 Грекокатолический деревянный храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы, 1763 г.

Примечания 

Населённые пункты Словакии